Nagornoje () ist der Name von Orten in Kasachstan und in Russland:

in Kasachstan:
 Nagornoje (Nordkasachstan) im Gebiet Nordkasachstan
 Nagornoje (Qostanai) im Gebiet Qostanai

in Russland:
 in der Region Chabarowsk:
 Nagornoje (Chabarowsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Nagornoje (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Nagornoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Groß Dexen, auch Roditten, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Nagornoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Koggen, Kreis Königsberg/Ostpreußen)
 Nagornoje im Rajon Krasnosnamensk (Jodszen, 1936–1938 Jodschen, 1938–1945 Ackermühle, Kreis Pillkallen (Schloßberg)/Ostpreußen) (der Ort ist nicht mehr existent)
 Nagornoje (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow (Wilpischen, 1938–1946 Wilpen, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen) (der Ort ist nicht mehr existent)
 Nagornoje (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk (Alt Ragaischen, 1938–1946 Konradshof, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Nagornoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Perkappen, Kreis Bartenstein/Ostpreußen)
 Nagornoje im Rajon Slawsk (Gobienen, Kreis Niederung/Ostpreußen)
 Nagornoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Geswethen, 1938–1946 Landwehr, Kreis Insterburg/Ostpreußen)
 in der Oblast Kostroma:
 Nagornoje (Kostroma)
 in der Region Krasnojarsk:
 Nagornoje (Krasnojarsk)
 in der Oblast Leningrad:
 Nagornoje (Leningrad)
 in der Oblast Lipezk:
 Nagornoje (Lipezk)
 in der Oblast Moskau:
 Nagornoje (Moskau, Klin, Dawydkowo), im Rajon Klin, Landgemeinde Dawydkowo
 Nagornoje (Moskau, Klin, Jelgosino), im Rajon Klin, Landgemeinde Jelgosino
 Nagornoje (Moskau, Mytischtschi), im Rajon Mytischtschi
 Nagornoje (Moskau, Puschkino, Maiski), im Rajon Puschkino, Landgemeinde Maiski
 Nagornoje (Moskau, Puschkino, Zarjowo), im Rajon Puschkino, Landgemeinde Zarjowo
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Nagornoje (Nischni Nowgorod, Schachunja), im Rajon Schachunja
 Nagornoje (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), im Rajon Tschkalowsk
 Nagornoje (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje), im Rajon Woskressenskoje
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Nagornoje (Nowosibirsk)
 in der Oblast Omsk:
 Nagornoje (Omsk)
 in der Region Primorje:
 Nagornoje (Primorje)
 in der Oblast Rjasan:
 Nagornoje (Rjasan, Rjaschsk), im Rajon Rjaschsk
 Nagornoje (Rjasan, Rybnoje), im Rajon Rybnoje
 in der Republik Tatarstan:
 Nagornoje (Tatarstan)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Nagornoje (Tschuwaschien)
 in der Oblast Wladimir:
 Nagornoje (Wladimir)
 in der Oblast Wologda:
 Nagornoje (Wologda, Ustje-Kubenskoje), im Rajon Ustje-Kubenskoje
 Nagornoje (Wologda, Wologda), im Rajon Wologda
 in der Oblast Woronesch:
 Nagornoje (Woronesch)

Siehe auch:
 Nahirne (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung

ru:Нагорное